Fakhoury ist der Familienname der folgenden Personen:

 Derrie Fakhoury (1930–2015), libanesische Künstlerin 
 Hanna Al-Fakhoury (1914–2011), libanesischer Priester und Autor  
 Keno Fakhoury (* 2003), deutscher Kinderdarsteller, Schauspieler und Synchronsprecher
 Pierre Fakhoury (* 1943) ivorischer Architekt und Unternehmer 
 Tamirace Fakhoury (* 1975), libanesische Schriftstellerin und Hochschullehrerin